Le  est le nom de clans japonais d'origines différentes.

Clan Hayashi (érudits confucéens) fondé par Razan Hayashi, devenu important au début de l'époque d'Edo et dont les membres étaient conseillers de Tokugawa Ieyasu.
Clan Hayashi (Jōzai) du domaine de Jōzai, descend du clan Ogasawara.
Clan Hayashi (Owari) de la province d'Owari, branche du clan Inaba.

Hayashi
Époque d'Edo